Ґолдінґ  або ) — прізвище.

Відомі носії:

 Андерс Голдінг (1984) — данський стрілець
 Вільям Ґолдінґ (1911 — 1993) — англійський письменник
 Еллі Голдінг (1986) — англійська співачка та композитор
 

Англійські прізвища